Oñati är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Oñati ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oñati är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den bergig. Oñati ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Oñati. Runt Oñati är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Eibar,  km norr om Oñati. I omgivningarna runt Oñati växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien